El Condor bezeichnet:
 El Cóndor, Berg in den Anden
 Condor (Walibi Holland), Achterbahn in Walibi World
 El Condor (Film), Western von John Guillermin

Siehe auch:
 Condor